Il doppio del torneo di tennis Indian Open 1976, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Bob Carmichael e Ray Ruffels che hanno battuto in finale Chiradip Mukerjea e Bhanu Nunna 6–2, 7–6

Teste di serie 
 Bob Carmichael /  Ray Ruffels (campioni)
 Paul Kronk /  Cliff Letcher (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Indian Open 1976